Челяпов — русская фамилия.

Известные носители:
 Челяпов, Виктор Павлович (1952—2008) — российский археолог и краевед, известный специалист по археологическим и культурным памятникам Рязанской области.
 Челяпов, Николай Иванович (1889—1938) — советский правовед-государствовед и музыкальный деятель; репрессирован.